Липно може да се односи на:

 Липно (град), град у Републици Пољској
 Липно (језеро), језеро у Републици Пољској
 Липно (Љубушки), насељено мјесто у општини Љубушки, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Липно (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република